Late Night steht für:

 Late-Night-Show, Fernsehshow-Format
 Late Night (NBC), US-amerikanische Talkshow auf NBC
 Late Night (Film), US-amerikanische Tragikomödie (2019)